«Седьмой хранитель» () — бразильская теленовелла 2018 года в жанре магического реализма, созданная сценаристом Агиналдо Силвой и режиссёром Рожерио Гомесом.

Премьера 

Премьера сериала состоялась 12 ноября 2018 года на телеканале «Rede Globo».

Сюжет 

Небольшой городок Серра Азул скрывает множество тайн. Одной из них является источник вечной молодости, который защищают семь хранителей. Они живут обычной жизнью, в их число входят: сеньор Эдижиу, живущий затворником в большом доме, хозяйка борделя донна Ундина, мэр Серра Азул Эурику Роша, бомж Фелисиану, колдунья-целительница донна Милу, шеф полиции Жубер Машаду и местный врач Жозе Аранья. Каждый из этих семи хранителей выбирается по тайному ритуалу, один из них является главным хранителем. 

Среди персонажей присутствует также загадочный кот Леон, который, кажется, тоже причастен к хранителям источника.

А в это время в Сан-Паулу богатая дама Валентина Марсалья готовится к свадебному торжеству сына Габриэла. Желая тем самым осуществить свою мечту о свадьбе, которая у неё так и не состоялась. Много лет назад её прямо у алтаря бросил жених и тогда Валентина уехала из Серра Азул. Но её планы рушатся из-за решения её сына внезапно расторгнуть помолвку.

Леон появляется в Сан-Паулу, за сотни километров от Серра Азул, и какой-то магической силой заставляет Габриэла бросить невесту и отправиться к источнику с неведомой миссией.

Персонажи и актёры

Ссылки 

Официальный веб-сайт

Теленовеллы Бразилии
Теленовеллы Rede Globo
Телесериалы Бразилии 2018 года
Телесериалы на португальском языке